D27 (Gers), een departementale weg, die in het Franse departement Gers van oost naar west loopt
 D27 (hunebed), een hunebed aan de noordoostzijde van Borger in de Nederlandse provincie Drenthe
 D27 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië